Wangedrag van een ander aan het gezag melden, zie Klikspaan
Werken met een computermuis